Buasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Buasjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (4,79 ha)
Buasjön (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (8,34 ha)
Buasjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (18,7 ha)
Buasjön (Hajoms socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (6,82 ha)
Buasjön (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun och Marks kommun,  (17,4 ha)
Buasjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (18,1 ha)
Buasjön (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (7,95 ha)
Buasjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (7,16 ha)

Se även 
Busjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn